Mălăiești ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Mălăiești (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Mălăiești (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Mălăiești (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui

 in der Republik Moldau:
 Mălăiești (Criuleni), Dorf im Rajon Criuleni
 Mălăiești (Orhei), Gemeinde im Rajon Orhei
 Mălăiești (Rîșcani), Dorf im Rajon Rîșcani
 Mălăiești (Transnistrien), Dorf in Transnistrien